Gunnar Sjöstedt kan syfta på

 Gunnar Sjöstedt (1870–1925), tecknare och målare.
 Gunnar Sjöstedt (1942–2022), statsvetare.